Барон Его́р Ива́нович (Георг-Бенедикт) Ма́йдель (; 1817—1881) — русский генерал от инфантерии, герой Кавказской и Крымской войн.

Биография 
Происходил из рода фон Майделей. Родился 26 января 1817 года в семье курляндского дворянина Иоганна фон Майделя; по матери внук юриста Георга Энгельгардта и внучатый племянник генерала Григория Энгельгардта, двоюродный брат генерала Родрига Бистрома.

В 1837 году начал службу прапорщиком в Лейб-гвардии Измайловском полку; в 1842 году был командирован на Кавказ и с отрядом генерал-адъютанта Граббе принимал участие в ряде экспедиций.

В 1845 году перешёл майором в Кабардинский егерский полк и 6 апреля 1850 года был назначен его командиром и начальником войск в Кумыкском владении, сменив на этом посту князя Барятинского. Раненый в 1851 году в ногу при штурме аула Дахни-Ирзау, Майдель был произведён в генерал-майоры и 25 июня 1852 года был назначен командиром 2-й бригады 20-й пехотной дивизии. Находясь с нею в составе Рионского отряда, Майдель участвовал в поражении 34-тысячной турецкой армии на реке Чолок; за это дело был награждён 17 октября 1854 года орденом св. Георгия 4-й степени:

Затем, командуя Кавказской резервной гренадерской бригадой, в 1855 г. принял участие в обложении и штурме Карса и, находясь во главе одной из штурмовых колонн, был ранен и контужен. 8 июля 1856 г. за отличие получил орден св. Георгия 3-й степени за № 502

При атаке форта Тахмас им был захвачен в плен английский офицер Кристофер Чарльз Тисдэйл.

По окончании Крымской войны Майдель последовательно командовал 2-й гвардейской резервной пехотной дивизией, резервной дивизией Отдельного гренадерского корпуса, 5-й, 32-й и 35-й пехотными дивизиями. В 1859 г. был произведён в генерал-лейтенанты, в 1868 г. назначен членом Александровского комитета о раненых, в 1871 г. произведён в генералы от инфантерии. 6 января 1876 г. Майдель был пожалован в генерал-адъютанты и назначен комендантом Санкт-Петербургской крепости и членом Военного совета, в каковой должности и умер 20 марта 1881 г., похоронен в Петропавловской крепости.

Примечания

Источники 
 
 Милорадович Г. А. Список лиц свиты из величеств с царствования императора Петра I по 1886 г. СПб., 1886

Егор Иванович
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Участники Крымской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Коменданты Петропавловской крепости
Члены Александровского комитета о раненых
Похороненные на Комендантском кладбище